Клаузер () — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.

Відомі носії 
 Джон Клаузер (. 1942) — американський фізик, спеціаліст з квантової механіки, лауреат Нобелівської премії.
 Маркус Клаузер (. 1958) — швейцарський шахіст, міжнародний майстер.